Чемпионат Кипра сезона 1996/97 — 59-й чемпионат Кипра по футболу. В чемпионате приняли участие 14 команд. Победителем турнира стал клуб «Анортосис».

Турнирная таблица

См. также 
Чемпионат Кипра по футболу

Ссылки 
 Кипр — Турнирные таблицы (RSSSF)

1996/1997
Кипр
Кипр
Спорт на Кипре в 1996 году
Спорт на Кипре в 1997 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1996/1997